Кратер Уилкинс () — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь британского селенографа Хью Перси Уилкинса (1896—1960) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Уилкинс являются кратер Понтано на западе; кратер Сакробоско на севере-северо-западе; кратер Понс на севере-северо-востоке; кратер Ротман на востоке и кратер Загут на юго-востоке. На северо-востоке от кратера располагается уступ Алтай. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 59,4 км, глубина 2770 м.

Кратер Уилкинс имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, отдельные участки вала полностью разрушены, наиболее сохранился в южной и восточной части. Северо-западная часть вала и чаши перекрыты сдвоенной парой сателлитных кратеров Уилкинс A и B. Внутренний склон широкий. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров. В юго-западной части чаши находятся остатки небольшого кратера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Уилкинс A включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Уилкинс на карте LAC-96.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 A Bridge Too Far.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны